Kammann steht für:

 Kammann Manufacturing Company, US-amerikanischer Automobilhersteller

Kammann ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Kammann, deutsche Klimawissenschaftlerin
 Franz Kammann (1854–1926), österreichischer deutschnationaler Politiker, Bürgermeister von Wiener Neustadt
 Jan Kammann (* 1979), deutscher Lehrer, Buchautor und Weltreisender
 Jutta Kammann (* 1944), deutsche Schauspielerin
 Uwe Kammann (* 1948), deutscher Journalist
 Werner Kammann (1919–1985), deutscher Politiker (SPD)
 Wilhelm Kammann (1922–1980), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Cammann
 Kaman (Begriffsklärung)